Greenvale bezeichnet

in Australien:
Greenvale (Victoria), Vorort von Melbourne
Greenvale (New South Wales) 
Greenvale (Queensland), Ort am Lynd Highway nördlich von Charters Towers

in Neuseeland
Greenvale (Neuseeland)

in den USA
Greenvale (New York)